Сото (Франція)
 Сото-сю
 Сото-і-Аміо
 Сото-дель-Реаль
 Озіо-Сото 
 Де-Сото (парафія)
 Рінкон-де-Сото
 Сото-де-ла-Вега
 Педро Бланко Сото
 Сото-іль-Монте-Джовані-XXIII
 Бонате-Сото
 Сото-дель-Барко
 Ченате-Сото
 Форні-ді-Сото
 Марко Авреліо Сото
 Сото-ен-Камерос
 Сото-де-Серрато